Charles de Gaulle — militar e estadista francês
 Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle — principal aeroporto de Paris
 Estação Charles de Gaulle — estação do Metrô de Rennes
 Estação Charles de Gaulle - Étoile - estação de Metrô de Paris 
 Charles de Gaulle — porta-aviões francês
 Praça Charles de Gaulle ou Place de l'Étoile — praça em Paris

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos